Туоба може да се отнася за:
 Туоба, сиенбейски род
 Туоба Гуей (371-409), император на Северна Уей
 Туоба Илу (?-316), княз на Дай
 Туоба Лугуан (?-310), владетел на Туоба
 Туоба Съ (392-423), император на Северна Уей
 Туоба Тао (408-452), император на Северна Уей
 Туоба Шъидзиен (320-376), княз на Дай